Esquivel puede referirse a los siguientes topónimos:
 Esquivel, pedanía de Alcalá del Río, en la provincia de Sevilla, Andalucía (España).
 Esquíbel o Esquível (en euskera Eskibel), aldea y concejo del municipio de Vitoria, en la provincia de Álava, País Vasco (España).

Asimismo, puede hacer referencia a:
 Esquivel, apellido originario de la aldea alavesa, presente en Sevilla e Hispanoamérica.

Además, puede referirse a las siguientes personas:

 Antonio María Esquivel y Suárez de Urbina (1806-1857), pintor español del sigloXIX.
 Carlos María Esquivel y Rivas (1830-1867), pintor español, hijo de Antonio María Esquivel.
 Diego de Esquivel y Jaraba (1638-1708), noble criollo peruano.
 Diego de Esquivel y Navia (¿1672?-¿1730?), noble criollo peruano.
 Juan García Esquivel (1918-2002), arreglista, pianista y compositor mexicano.
 Laura Esquivel (n.1950), escritora mexicana.
 Laura Natalia Esquivel (n.1994), actriz argentina.
 Pedro de Esquivel, conquistador que llegó a Asunción (Paraguay) en el viaje del adelantado Alvar Núñez Cabeza de Vaca en el s.XVI.
 Vicente Esquivel, pintor y escultor español, hermano menor de Carlos María Esquivel.